Frieda steht für:
 ein weiblicher Vorname, siehe Frieda (Vorname) bzw. Frida
 ein Ortsteil in der Gemeinde Meinhard im Bundesland Hessen, siehe Frieda (Meinhard)
 ein kleiner Zufluss der Werra, siehe Frieda (Werra)
 ein Schiff der Nordstern-Reederei in Brandenburg, siehe Frieda (Schiff)
 eine kirchenkritische Zeitschrift, siehe Frieda (Zeitschrift)
 eine Software für die Friedhofs- und Grabstättenverwaltung, siehe FRIEDA (Friedhofsverwaltung)
 ein Asteroid des Hauptgürtels, siehe (722) Frieda
 Frieda – Coming Home, deutscher Spielfilm von Michael W. Driesch (2020)

Frieda ist der Name folgender Personen:

 Harry Frieda (1901–1983), US-amerikanischer Zehnkämpfer und Speerwerfer
 Jordan Frieda (* 1977), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Villa Frieda
 Frida